№ 3:

Суда 
Под № 3 в Российском императорском флоте были построены и несли службу несколько судов:
 № 3 — галера Балтийского флота Российской империи 1755 года постройки.
 № 3 — галиот Балтийского флота Российской империи, захваченный в 1760 году у Пруссии.
 № 3 — краер Балтийского флота Российской империи 1763 года постройки.
 № 3 — галера Балтийского флота Российской империи 1766 года постройки.
 № 3 — дубель-шлюпка Балтийского флота Российской империи 1768 года постройки.
 № 3 — прам Азовской флотилии Российской империи 1770 года постройки.
 № 3 — дубель-шлюпка Балтийского флота Российской империи 1773 года постройки.
 № 3 — дубель-шлюпка Балтийского флота Российской империи 1776 года постройки.
 № 3 — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1779 года постройки.
 № 3 — парусный фрегат Каспийской флотилии Российской империи 1780 года постройки.
 № 3 — северное судно Балтийского флота Российской империи 1780 года постройки.
 № 3 — плавучая батарея Черноморского флота Российской империи 1788 года постройки.
 № 3 — дубель-шлюпка Черноморского флота Российской империи 1788 года постройки.
 № 3 — буер Балтийского флота Российской империи.
 № 3 — парусный брандер Черноморского флота Российской империи.
 № 3 — 2 скампавеи Черноморского флота Российской империи 1790 года постройки.
 № 3 — бригантина Черноморского флота Российской империи 1790 года постройки.
 № 3 — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1790 года постройки.
 № 3 — плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1790 года постройки.
 № 3 — буер Балтийского флота Российской империи 1797 года постройки.
 № 3 — галиот Каспийской флотилии Российской империи 1796 года постройки.
 № 3 — гардкоут Каспийской флотилии Российской империи 1797 года постройки.
 № 3 — плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1788 года постройки.
 № 3 — парусный транспорт Балтийского флота Российской империи 1804 года постройки.
 № 3 — галет Балтийского флота Российской империи 1809 года постройки.
 № 3 — плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1809 года постройки.
 № 3 — парусный транспорт Балтийского флота Российской империи 1811 года постройки.
 № 3 — лоц-бот Балтийского флота Российской империи 1811 года постройки.
 № 3 — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1831 года постройки.
 № 3 — катер Варшавской флотилии Российской империи 1862 года постройки.

См. также